Hamrik (Westerkwartier), een gehucht in de gemeente Westerkwartier (Groningen)
Hamrik (bestuur) of hamrik, het grondgebied van een buurschap of dorp in Noord-Nederland 
Hemrik, een dorp in Friesland
Hemrik, een voormalig meertje bij Glimmen